Ilhas da Madalena — no Quebec, Canadá
 Igreja de la Madeleine — igreja em Paris
 La Madeleine (Nord) — comuna dos Altos da França
 Madalena (bolo) — biscoito também conhecido como madeleine

Desambiguações de topônimos